

Sigle 

Le sigle APB peut signifier :
 Admission Post-Bac, le portail internet français où les lycéens nouvellement bacheliers établissaient leurs choix d'orientation jusqu'en 2017 ;
 Advanced Peripheral Bus, un bus informatique décrit par la norme Advanced Microcontroller Bus Architecture ;
 all-points bulletin, un avis émis par les forces de police américaines; y font référence :
 All Points Bulletin (1987), un jeu vidéo d'Atari Games ;
 All Points Bulletin (2010), un jeu vidéo massivement multijoueur réalisé par Realtime Worlds ;
 APB : Alerte d'urgence, une série télévisée américaine diffusée en 2017 ;
 A. P. B. Anderson Ponty Band : Groupe rock formé par l'ex-chanteur de Yes Jon Anderson et le violoniste français Jean-Luc Ponty en 2015. 
 arrêté préfectoral de protection de biotope, un outil juridique, le plus haut degré de protection d'un habitat ou biotope en France ;
 Association professionnelle des banques, l'ancien nom (1941-1976) de l'Association française des banques, un organisme chargé en France de la supervision des ressources humaines dans la profession bancaire.

 Code 
Le code APB peut faire référence à :
  ;
 Self-Propelled Barracks Ship'', selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy.

Notes et références